Ша́хматный этю́д (от , буквально — изучение, исследование) — составленная шахматным композитором позиция, в которой одной из сторон (обычно белым) предлагается выполнить задание (выиграть или сделать ничью) без указания количества ходов, необходимых для достижения этой цели. Шахматист, составляющий этюды, называется этюдистом.

Этюдное искусство 

Этюд более близок к практической партии, чем задача. Начальная позиция этюда выглядит обычно естественной и напоминает положение из партии (чаще всего из эндшпиля, реже — из середины игры). Решение этюда состоит в нахождении задуманного автором пути, ведущего к выполнению задания.

Художественные принципы 
Скрытность и трудность решения этюда достигаются путём маскировки основной идеи при помощи вступительной игры и предоставления чёрным возможности активной контригры. В этюде необходимо соблюдать основные принципы этюдной шахматной композиции:
 Легальность начальной позиции, естественность и экономичность её формы.
 Решаемость во всех вариантах.
 Решение обязано быть единственным (при лучших ответах противника), труднонаходимым и должно производить художественное впечатление. Побочные решения в тематических вариантах недопустимы.

Этюдная тематика 
Тематика шахматных этюдов чрезвычайно разнообразна. Ниже перечислены самые популярные темы.
 Традиционные темы: мат, пат, выигрыш фигуры.
 Позиционная ничья. Это практически отдельный жанр со своим обширным набором тем: блокада, привязывание, вечный шах, вечное нападение и др.
 Цугцванг, в том числе взаимный.
 Превращение пешек в слабые фигуры.
 Отказ от взятия фигуры.
 Доминация — ситуация, когда неприятельская фигура на свободной доске проигрывается при любом своём ходе.
 Систематическое движение комплекса фигур.
 Эхо-синтез: повторение однотипной идеи в разных вариантах.
 Тонкое позиционное маневрирование.
 Перенос в этюд задачных идей: критический ход, освобождение линии, отвлечение, перекрытие и т. п.
См. также: :Категория:Темы в шахматной композиции.

Связанные термины 
 Аристократ — этюд без пешек.
 Дуаль — незначительное отклонение от единственности решения.
 Близнец — вариант этюда с почти такой же начальной позицией, но существенно иным решением.
 Малютка — этюд, число фигур в котором не более пяти.
 Миниатюра — этюд, число фигур в котором не более семи.

История этюда 

В ходе развития этюдного творчества требования к его форме и содержанию претерпевали изменения.

Мансубы 

Этюд возник как самостоятельная форма композиции из мансуб и при анализе окончаний партий. Первые дошедшие до нас этюды — арабские и среднеазиатские мансубы — составлены ещё по правилам шатранджа, часто громоздки по построению, однако принципиально не отличаются от современных этюдов.

Средневековая Европа 

Первые европейские сборники шахматных этюдов датируются XIII веком (см. «Бонус Социус»). Значительная часть включённых в них этюдов — это мансубы из исламских рукописей. С XV века старые правила шатранджа начали постепенно заменяться на современные; игра становилась гораздо более динамичной и богатой.

В XV—XVI веках вышло несколько шахматных книг (Луис Рамирес Лусена, Педро Дамиано), содержащих новые правила игры, руководство по дебютам, а также антологию этюдов и задач. Трактат Дамиано (на итальянском) получил особенную популярность, переиздавался 8 раз, был переведён на несколько языков. В XVI веке аналогичные по содержанию книги выпустили Джулио Чезаре Полерио и Алессандро Сальвио.

Большую роль в развитии композиции сыграли Эрколе дель Рио, Джамбатиста Лолли, Филипп Стамма и Франсуа-Андре Даникан Филидор, сильные шахматисты и авторы содержательных шахматных сборников (XVIII век). Приведённые в этих работах этюды по существу представляют собой эндшпильные позиции с неочевидным решением.

Решение этюда Лолли: 1.Крd6 Крf8! (чтобы на 2.Крe6 ответить 2…Крe8) 2.f7! Кр:f7 3.Крd7 Крf8 4.Крe6 Kpg7 5.Kpe7 Kpg8 6.Kpf6, далее выигрыш прост.

Становление этюдного творчества (XIX век) 

Среди обширной шахматной литературы XIX века выделяется монументальный «Сборник лучших шахматных задач» Аарона Александра (1846), содержащий 2000 лучших этюдов и задач разных авторов. К середине XIX века крупные этюдисты имелись во всех развитых странах; среди них Луи Шарль де Лабурдонне, Адольф Андерсен, Лионель Кизерицкий и другие.

Как уже упоминалось выше, вначале этюды имели преимущественно аналитический характер и форсированное решение, красоте комбинации или манёвра уделялось недостаточное внимание.

Историю современного этюда принято начинать со сборника этюдов И. Клинга и Б. Горвица (1851). Они стали не только крупнейшими этюдистами своего времени (более 200 этюдов), но и родоначальниками значительного количества этюдных тем. Кроме того, им принадлежит сам термин «этюд» (; в русский язык, по инициативе М. И. Чигорина, вошёл его французский аналог). В творчестве Клинга и Горвица ещё немало чисто аналитических позиций, но немало и ярких, зрелищных этюдов, красота которых заслуживает быть отмеченной и с современной точки зрения.

Решение этюда Клинга и Горвица: 1. Крa6! (см. 7-й ход белых) Фg6+ 2. Крa7! Фg1+ 3. Крa8! Фb1 4. Фe5+ Фb2 5. Фe1+ Фb1 6. Фc3+ Фb2 7. Фa5+ Крb1 8. Сe4+ Крc1 9. Фe1×

В 1862 году в Лондоне был проведен первый в мире конкурс составления задач и этюдов; треть призов по разделу этюдов получили Клинг и Горвиц. Благодаря подъёму интереса к шахматам такие конкурсы вскоре стали массовым явлением. Начали выходить шахматные журналы и газеты, образовались национальные школы шахматных композиторов (немецкая, чешская, русская и другие).

Мастера этюда конца XIX века 

К концу XIX века в творчестве ряда этюдистов начинают формироваться отдельные творческие принципы современного этюда (Йесперсен (Дания), Зеверс и Амелунг (российская Прибалтика) и др.). Принцип экономичности построения, утвердившийся в задаче, становится ведущим и в этюде. Постепенно изживается форсированность решения, разрабатываются новые технические приёмы, расширяется этюдная тематика.

18 мая 1895 года в шотландской газете «Уикли ситизен» был опубликован знаменитый «этюд Сааведры», появившийся на свет благодаря усилиям редактора шахматного раздела Ж. Барбье и местного католического священника Фернандо Сааведры (1847—1922). Изысканная красота этюда стала настоящим открытием. Шедевр послужил мощным стимулом для шахматных композиторов в их стремлении усилить эстетическую сторону этюда и парадоксальную, зрелищную сторону решения. Решение этюда: 1.c7 Лd6+ 2.Крb5! (2.Крc5? Лd1 и Лc1+, или 2.Крb7? Лd7) Лd5+ 3.Крb4 Лd4+ 4.Крb3 Лd3+ 5.Крc2 Лd4! (ожидая 6.c8Ф? Лc4+! 7.Ф:c4 пат) 6.c8Л!! Лa4 7.Крb3!

Ещё одним «автором одного шедевра» стал голландский мастер Луис ван Флит (Louis van Vliet, 1854—1932), опубликовавший свой классический этюд в 1888 году. Решение этюда ван Флита: 1.Фb4! Цугцванг. Далее возможны 3 варианта.
 1…Фd5(f3) 2.Фa4+ Крb6 3.Фb3+!! Ф:b3 4.b8Ф+
 1…Фg2 2.Фa3+ Крb6 3.Фb2+!! Ф:b2 4.b8Ф+
 1…Фh1 2.Фa3+ Крb6 3.Фb2+ Крc7 (иначе та же жертва) 4.Фh2+!! Ф:h2 5.b8Ф+

Австрийский этюдист Герман Нейштадтль (Hermann Neustadtl, 1862—1909) оставил в истории этюда несколько ярких классических произведений. Решение его этюда: 1.Сh5!! Крg3 2.С:g6! Крf4 3.h7 Далее два варианта:
 3…Лc8 4.Сe8! и 5.g6 с выигрышем.
 3…Лc3+ 4.Крb4 Лh3 5.Сh5! и 5.g6.

Лидером австрийской школы композиции на рубеже XIX—XX веков был мастер Иоганн Непомук Бергер, крупный теоретик, многолетний редактор шахматной газеты «Дойче шахцайтунг». В датской школе активно действовал Йеспер Йесперсен (Jesper Karl Lorenz Jespersen, почти 3500 задач и этюдов).

Первый русский мастер Александр Петров составлял только задачи, но его ученики Карл Яниш и Илья Шумов стали первыми русскими этюдистами. Одновременно сильная школа шахматных композиторов появилась в российской Прибалтике: Фридрих Амелунг, братья Янис Бетиньш и Карлис Бетиньш и др. Первый в России этюдный конкурс был проведен в 1895 году газетой «Rigaer tageblatt».

Школа Троицкого 

Подлинным основоположником художественного этюда явился Алексей Троицкий, первые работы которого относятся к 1895 году. Он не только дал законченное теоретическое и творческое определение принципов этюдной композиции, но и виртуозно продемонстрировал их на примере собственного творчества.

Главная заслуга Троицкого состоит в том, что он перенёс в этюд свойственную практической партии борьбу во всей её красоте и разнообразии и выразил эту борьбу в художественной, то есть чистой и экономичной форме. Троицкий ещё более укрепил связь этюда с практической игрой. Эта связь заключается в естественности и жизненности начальной позиции (этюд должен быть как бы эпизодом из партии), в обоюдоострой, полной эмоционального содержания борьбе с неожиданными эффектными жертвами, манёврами, интересными, подчёркивающими основную идею ложными следами, в красивом, запоминающемся финале.

Решение этюда 1: 1. Сh6+ Крg8 2. g7 Крf7 3. g8Ф+!! Кр:g8 4. Крe6 Крh8 5. Крf7 e5 6. Сg7×

Решение этюда 2: 1. Сb4+! Крb3! (1… Кр:b4 2. Кd3+ Крc3 3. К:f2 fe 4. Кe4+ Крd3 5. Кf2+ Крe3 6. Кg4+ с вечным шахом) 2. К:f3!! f1Ф+ 3. Сe1 Фg2 (другого выхода у ферзя нет) 4. Сg3 Крc3 5. Крd1 — ферзю из клетки не вырваться.

Решение этюда 3: 1. Сc6! Лb1+ 2. Крe2 Л:h1 3. Сg2+!! Кр:g2 4. Кf4+ Крg1 5. Крe1 g2 6. Кe2×

Наряду с Троицким, большую роль в становлении художественного этюда сыграл также Анри Ринк.

Советский шахматный этюд 

В СССР шахматное творчество пользовалось мощной государственной поддержкой. Ежегодно проводились конкурсы составления и решения этюдов, массовым тиражом выпускались этюдные сборники. Первый конкурс составления этюдов в СССР объявил частный журнал «Шахматы» (выпускавшийся в 1922—1929 годах); в дальнейшем такие конкурсы стали регулярными во многих изданиях, и прежде всего в главном советском шахматном журнале «Шахматы в СССР».

Художественные принципы Троицкого разделяли и обогащали братья Василий и Михаил Платовы и Леонид Куббель. Так называемое «романтическое» направление, начало которому положили Фроим Симхович и Михаил Кляцкин, долгое время развивал Владимир Корольков. Непревзойдённым виртуозом в области пешечного этюда был Николай Григорьев. Идейным манифестом советской школы стала статья «Шахматная поэзия» Абрама Гурвича (вокруг положений которой, впрочем, развернулась оживлённая полемика).

Решение этюда Селецкого: 1. Фg5!! Крe6+ (1… С:d7 2. Кf4 и 3. Сh5+) 2. Крg1! Кр:d7 3. Кc5+ Крc8 (3… Крd6 4. Фg3+ Крd5 5. Сc4+! Кр:c4 6. Фb3+; не лучше в этом варианте и 4… Крe7 5. Фe5+ Крf7 6. Сc4+ Крg6 7. Сd3+ Крh6 8. Фh2+ с выигрышем ферзя) 4. Сa6+ Крb8 5. Фg3+ Крa8 6. Сb7+! С:b7 7. Кd7!! Фd8 8. Фb8+!! Ф:b8 9. Кb6×

Решение этюда Диментберга: 1. Лd3+ Сf3+! (1… Крg4 2. Л:d1) 2. Л:f3+ Крg2 3. Лf1 Кc3+ 4. Крe1 Кe4! 5. Лh1!! Кр:h1 6.Крf1 с ничьёй.

Решение этюда Тявловского: 1. g7 Далее этюд разветвляется на два варианта.
(A) 1… Сd1 2. g4+! Крh6 3. g8К+!! Крg6 4. Кf6 Крg5 5. Кd5! с выигрышем.
(Б) 1… Сe2 2. Крd5 Сd1 3. Крc4 Сg4! 4. g8С!! с выигрышем.

Помимо уже перечисленных имён, советская этюдная школа прославилась такими выдающимися мастерами этюда, как:
 
 Зиновий Бирнов
 Владимир Брон
 Александр Гербстман
 Тигран Горгиев
 Глеб Заходякин
 Александр Казанцев
 Сергей Каминер

 Генрих Каспарян
 Анатолий Кузнецов
 Марк Либуркин
 Александр Сарычев
 Евгений Сомов-Насимович
 Витольд Якимчик

Сильная школа шахматной композиции образовалась в Грузии: Давид Гургенидзе, Иосиф Крихели, Гиа Надареишвили, Важа Неидзе и др.

Во второй половине XX века появилось новое поколение советских этюдистов: Эрнест Погосянц, Николай Кралин, Александр Максимовских и другие. В начале 1980-х годов появились первые этюды нового лидера российской композиции Олега Первакова.

 Этюдная композиция в XX—XXI веках 

В период после А. А. Троицкого его принцип яркой, остроумной, обоюдоострой борьбы как основы этюда утвердился и воплотился в лучших произведениях российских и зарубежных мастеров композиции.

Решение этюда Вильнёв-Эсклапона:1. Крh5! (проигрывает 1. Крg5? Кe6+ и 2… Л:g7) Кf5 2. С:b2 Л:h6+ 3. Крg5! Лh2! 4. Сe5! Лf2 5. Сf4 Кd4! 6. Сe3 Лf5+ 7. Крg4 Лd5 8. Крf4! Крb6 9. Крe4 Крc5 10. Крd3!, и чёрные, имея лишнюю ладью, не могут усилить свою позицию.

Решение этюда Королькова:1. d7 Крe7 2. Лb8! (рассчитывая на 2… f1Ф 3. d8Ф+! Кр:d8 4. Сa6+ Крc7 5. С:f1 с быстрым выигрышем) С:g3!! 3. Лa8!! f1Ф 4. d8Ф+ Кр:d8 5. Сa6+ Сb8!! 6. С:f1 Крc7 7. Сa6! e2 8. С:e2 Крb7 9. Сf3! Кр:a8 10. С:c6×Решение этюда Либуркина:1. Лc7+ Крb8 2. Лb7+ Крa8 3. Сe8 К:c6 4. Л:b6 Кb4!! (4… Крa7 5. Лb1 и 6. Лa1)  5. Сf7! Сe8! 6. Кр:b4 С:f7 7. Лh6! Сd5 8. Крc5 и 9. Крb6' с выигрышем.

Значительно повысилась техника мастеров этюда, и это позволило художественно реализовать самые дерзкие идеи. Среди популярных этюдных тем — динамическая позиционная ничья, систематическое движение фигурных комплексов, многовариантные сходные финалы и т. п. Этюдным творчеством занялись мастера композиции в десятках новых стран.

Среди известных этюдистов XX века можно назвать следующие имена.

 Австрия: Иоганн Непомук Бергер, Йозеф Крейчик, Алоиз Вотава.
 Аргентина: Хосе Муньос (Jose Joaquin Araiza Muñoz, 1900—1971).
 Великобритания: Гарольд Ломмер (Harold Lommer, 1910—1980).
 Венгрия: Артур Хаваши (1864—1939).
 Германия: Пауль Хойекер, Адольф Херберг (1896—1962).
 Голландия: Генри Венинк, Йохан ван ден Энде.
 Италия: Ринальдо Бианкетти.
 Латвия: Герман Матисон, лидер прибалтийской этюдной школы первой половины XX века.
 Польша: Шая Козловский, Давид Пшепюрка, Ян Русинек.
 Румыния: Эмилиан Добреску.
 США: Николас Россолимо.
 Финляндия: Виса Киви.
 Франция: Жан Вильнёв-Эсклапон, Фредерик Лазар, Андре Шерон, Виталий Гальберштадт.
 Чехословакия дала миру целую плеяду первоклассных этюдистов: Олдржих Дурас, Ладислав Прокеш, Франтишек Дедрле (František Dedrle, 1878—1957), Рихард Рети (автор знаменитого «этюда Рети»), Артур Мандлер, Мирослав Хавель, Франтишек Прокоп, Йиндржих Фритз.
 Швейцария: Самуэль Изенегер.
 Швеция: Хель Рунквист, Аксель Акерблом, Александр Хильдебранд.

Большинство этюдистов, знаменитых своими композициями, практически неизвестны как игроки. Следует отметить, однако, успешное участие Генриха Каспаряна в чемпионатах СССР по шахматам 1931 и 1937 годов. Среди известных шахматистов, составлявших этюды — Эмануил Ласкер, Рихард Рети, Ян Тимман. Одним из признанных мастеров составления этюдов являлся экс-чемпион мира Василий Смыслов.

 См. также 
 Альбом ФИДЕ
 Всемирная федерация по шахматной композиции
 Личный чемпионат мира по шахматной композиции
 Чемпионат мира по решению шахматных задач и этюдов
 Шахматная задача

 Примечания 

 Библиография 

 История этюда 
 
 
 

 Авторские сборники 
 Брон В. Избранные этюды и задачи. М.: Физкультура и спорт, 1969, 144с.
 Владимиров Я. Г., Фокин Ю. Г. Леонид Куббель. М.: Физкультура и спорт, 1984, 384 стр.
 Гербстман А. И. Избранные шахматные этюды.  М.: Физкультура и спорт, 1963.
 Горгиев Т. Б. Избранные этюды.  М.: Физкультура и спорт, 1959.
 Гуляев А. П. Избранные шахматные задачи и этюды.  М.: Физкультура и спорт, 1956.
 Гурвич А. С. Этюды.  М.: Физкультура и спорт, 1961, 2-е изд. — 190 с.
 Каспарян Г. М. Этюды, статьи, анализы. М.: Физкультура и спорт, 1988.
 [[Корольков, Владимир Александрович|Корольков В. А.]] Избранные этюды. М.: Физкультура и спорт, 1958.
 Корольков В. А., Чеховер В. А. Избранные этюды А. А. Троицкого . М.: Физкультура и спорт, 1959, 184 с.
 Кофман Р. М. Избранные этюды С. Каминера и М. Либуркина. М.: Физкультура и спорт, 1981, 160 с.
 Кузнецов А. Г. Цвета шахматного спектра, М.: Физкультура и спорт, 1980. 96 с.
 Надареишвили Г. А. Избранные шахматные этюды. М.: Физкультура и Спорт, 1976. 103 с. (первое издание — Тбилиси: Сабчота сакартвело, 1970).
 Платов Василий, Платов Михаил. Сборник шахматных этюдов.  М.: Госиздат, 1928, 185 стр.
 Шахматное творчество Н. Д. Григорьева. Анализы, теоретические работы, этюды, избранные партии. 2-е издание, исправленное и дополненное. М.: Физкультура и спорт, 1954, 488 с.

Антологии

Ссылки 

 Библиотека webchess.ru  — книги в формате djvu по шахматной композиции.
 555 этюдов-миниатюр  с комментариями.
 Шахматные этюды в формате pgn .
 4500 лучших шахматных партий и этюдов с картинами.

Шахматная композиция